En Pologne, Pomyków peut désigner :

 Pomyków, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Pomyków, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Pomyków, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Pomyków, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.